Alexis Ruano (ur. 4 sierpnia 1985 w Maladze) – hiszpański piłkarz, gracz Deportivo Alavés.

Kariera klubowa 
Swoją karierę zaczynał w Maladze, w tutejszym klubie Málaga CF. Swoją dobrą grą zwrócił uwagę działaczy Getafe CF, do którego wkrótce odszedł. Rok później zaczęły interesować się nim takie kluby jak Real Madryt czy FC Barcelona. Postanowił jednak wzmocnić Valencię, dzięki czemu do kasy Getafe wpłynęło ok. 6 milionów euro. Kontrakt podpisał do 2013 roku, a klauzula odstępnego wynosi 60 milionów euro.

Statystyki klubowe 

Stan na: 17 maja 2018 r.

Przypisy

Bibliografia 
 
 Statystyki w bazie BDFutbol 

Hiszpańscy piłkarze
Piłkarze Málagi CF
Piłkarze Getafe CF
Piłkarze Valencii CF
Piłkarze Sevilli FC
Piłkarze Deportivo Alavés
Urodzeni w 1985
Ludzie urodzeni w Maladze